Las locuciones Región Septentrional, Región del Norte o Región Norte pueden referirse a:

 Región Norte, Brasil.
 Región Norte, Burkina Faso.
 Región Norte, Ecuador.
 Región Septentrional, Ghana.
 Región Norte, México.
 Región Norte del estado de Guerrero, México.
 Región del Norte, Portugal.
 Región Norte, Uruguay.
 Región Metropolitana Norte, Argentina.
 Región del Norte, Argentina.
 Región del Norte, Camerún.
 Región del Norte, Malaui.
 Subregión  Norte, Norte de Santander (Colombia).
 Subregión  Norte, Valle del Cauca (Colombia).